Наталья Варфоломеева:
 Варфоломеева, Наталья Андреевна (род. 1997) — российская киноактриса.
 Варфоломеева, Наталья Игоревна (род. 1987) — российская гребчиха.